Касья́н  (Кассиа́н) Ива́нович Соломо́нов  (1900—1966) — советский архитектор-конструктивист, проектировал общественные и промышленные здания.

Биография 
Родился в 1900 году. В 1926 году окончил архитектурный факультет МВТУ. 

В 1920–1930-х годах работал в стилистике конструктивизма. В начале 1930-х работал архитектором в Наркомате связи.

Умер в 1966 году. Похоронен на Даниловском кладбище.

Достижения 

 Газетный почтамт (комплекс «Старого Московского Почтамта», здание центральной лаборатории связи Наркомата почт и телеграфов), 1931, Москва, Мясницкая улица.
 Комплекс института связи в Москве;
 АТС (1932), Москва, Серпуховский вал (снесено);
 АТС (1930–1933), Москва, Зубовская площадь;
 Дом связи (Главпочтамт), (вместе с архитектором В. Д. Соколовым, 1933–34), Свердловск;
 Дом связи в Тбилиси.
 Жилой дом (1955), Москва, ул. Маршала Василевского, 1 корпус 2.

Семья 
Жена — Екатерина Михайловна Соломонова (1899—1982)

Источники

Ссылки 
 РГАЛИ Ф. 681 (ВХУТЕМАС). — Оп. 1. — Ед. хр. 2379: Личное дело Соломонова Кассиана Ивановича.

Архитекторы-конструктивисты
Похороненные на Даниловском кладбище